Säsongen 2016 var IFK Göteborgs 111:e säsong, deras 84:e och 40:e raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2016, Svenska cupen 2015/2016 och kvalet till Uefa Europa League 2016/2017. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i april och avslutades i november. Kvalet till Europa League påbörjades i slutet av juni, i första kvalomgången.

Spelare

Spelartruppen 2016

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2015/2016

Gruppspel

Svenska cupen 2016/2017

Kvalomgång 2

Uefa Europa League

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoff

Anmärkningar

Referenser 

Svenska fotbollslag 2016
Fotbollssäsongen 2016 efter lag
2016